Die Open Ciudad de Valencia 2022 waren ein Tennisturnier für Damen in Valencia. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 21. bis 27. November 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open Ciudad de Valencia 2022 fand am 20. und 21. September 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Valencia